Carl-Erik Asplund (1923) – pattinatore di velocità su ghiaccio svedese
 Gunnar Asplund (1885-1940) – architetto svedese
 Karl Asplund (1890-1978) – poeta, scrittore e critico d'arte svedese
 Lillian Asplund (1906-2006) – sopravvissuta al naufragio del RMS Titanic, svedese naturalizzata statunitense
 William Astbury (1898-1961) – fisico inglese